Stefán Ólafsson ist der Name folgender Personen:

* Stefán Ólafsson (Dichter) (1619/1620–1688), isländischer Dichter 
 Stefán Ólafsson (Schachspieler), isländischer Schachspieler 
 Stefán Ólafsson (Soziologe) (* 1951), isländischer Soziologe